Morava kan syfta på:
 Morava – en historisk region i Tjeckien, se Mähren
 Morava (distrikt)  – ett distrikt i Bulgarien
 Morava (flod)  – en flod i Tjeckien, Österrike och Slovakien.
 Morava (Serbien) – en flod i Serbien
 Morava e Binçës – ett vattendrag i Kosovo